Die reformierte Kirche in Versam im Kanton Graubünden ist ein evangelisch-reformiertes Gotteshaus am Rande der Terrasse zur Ruinaulta.

Geschichte und Ausstattung 
Bis nach dem Ende der Bündner Wirren Mitte des 17. Jahrhunderts gehörte Versam mit einer Kapelle zu Valendas, wo auch die Pfarrkirche der Gesamtkirchengemeinde und der gemeinsame Friedhof sich befanden. Ersturkundlich wird 1634 der Bau einer ersten eigenen Kirche in Versam bezeugt. Der heutige Kirchbau war 1710 bezugsfertig, nachdem im gleichen Jahr auch die Kanzel eingebaut worden war. 1786 folgte die Orgel, die noch heute im Einsatz ist. Die Kirche in Versam ist denkmalgeschützt und steht unter der Protektion des Kantons.

Kirchliche Organisation 
Die Versamer Kirchgemeinde steht heute in Pastorationsgemeinschaft mit Valendas und den anderen Dörfern des Safientals und gehört innerhalb der evangelisch-reformierten Landeskirche Graubünden zum Kolloquium I Ob dem Wald. Die Pfarrwohnung – ein Kuriosum – wechselt bei jedem neuen Amtsantritt eines Pfarrers zwischen Valendas und Versam (derzeit, Stand 2014, wohnt der Pfarrer in Valendas).

Galerie

Weblinks 

 Die Geschichte der Kirche samt Grundriss des Gebäudes auf der Homepage der Kirchgemeinde

Kirche in der Evangelisch-reformierten Landeskirche Graubünden
Safiental
Kulturgut von regionaler Bedeutung im Kanton Graubünden
Bauwerk in Safiental GR
Kirchengebäude im Kanton Graubünden
Versam